Новосельцево — название населённых пунктов:

Армения 
 Новосельцево — село в Лорийской области.

Россия 
 Новосельцево — село в Кочкуровском районе Мордовии.
 Новосельцево — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Новосельцево — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Новосельцево — село в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Новосельцево — село в Парабельском районе Томской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Новосельцево — село в Джанкойском районе.